Cerano steht für:

 Cerano, eine Stadt bei Novara in Piemont
 Cerano d’Intelvi, eine italienische Gemeinde in der Lombardei in der Provinz Como
 Giovanni Battista Crespi, bekannt als Il Cerano (1573–1632), italienischer Maler